Claudio Sgura – baritono italiano
 Giampaolo Sgura – fotografo italiano
 Leonardo Sgura – giornalista italiano